Zhoushan steht

 in der Geographie für:
 die chinesische bezirksfreie Stadt Zhoushan
 die chinesische Inselgruppe Zhoushan-Inseln
 deren größte Insel; siehe Zhoushan (Insel)
 die Großgemeinde Zhoushan (周山镇) der Stadt Gaoyou in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Zhoushan (Gaoyou)

 in der Astronomie für:
 (4925) Zhoushan; einen Asteroiden